Є чимало середовищ розробки для платформи Java, найпопулярніше — Eclipse. На Eclipse базуються також Spring Tool Suite, MyEclipse, IBM WebSphere Studio, Borland JBuilder (починаючи з версії 2007), Oracle Workshop for WebLogic та інші.

Популярність

Посилання 

Java
Інтегровані середовища розробки